Wyschniwtschyk (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Wyschniwtschyk (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Wyschniwtschyk (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Wyschniwtschyk (Ternopil)